Ommelanden (Groningen), een historisch gebied in Groningen
Ommelanden Formatie, een geologische formatie
Ommelanderwijk, een lintdorp in de gemeentes Veendam en Stadskanaal
Leidsche Ommelanden, samenwerkingsverband van zes gemeenten rond Leiden
Melkfabriek De Ommelanden, de oude melkfabriek in de stad Groningen, tegenwoordig een bedrijvenpand